Der London Grand Prix Gold 2013 im Badminton fand vom 1. bis zum 6. Oktober in der Londoner Copper Box statt. Das Preisgeld betrug 120.000 US-Dollar.

Herreneinzel

Setzliste 
  Jan Ø. Jørgensen (3. Runde)
  Hans-Kristian Vittinghus (Finalist)
  Viktor Axelsen (Halbfinale)
  Rajiv Ouseph (Halbfinale)
  Tan Chun Seang (3. Runde)
  Arif Abdul Latif (nicht angetreten)
  Ville Lång (3. Runde)
  Derek Wong Zi Liang (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Busanan Ongbumrungpan (Halbfinale)
  Porntip Buranaprasertsuk (1. Runde)
  Carolina Marín (Champion)
  Sashina Vignes Waran (2. Runde)
  Kirsty Gilmour (Finalist)
  Kristína Gavnholt (Halbfinale)
  Karin Schnaase (1. Runde)
  Deng Xuan (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Mathias Boe / Carsten Mogensen (Champion)
  Chris Langridge / Peter Mills (2. Runde)
  Marcus Ellis /  Paul van Rietvelde (2. Runde)
  Wahyu Nayaka / Ade Yusuf (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl (Champion)
  Birgit Michels / Johanna Goliszewski (2. Runde)
  Shinta Mulia Sari / Yao Lei (Halbfinale)
  Heather Olver / Kate Robertshaw (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan (Halbfinale)
  Michael Fuchs / Birgit Michels (Champion)
  Chris Langridge / Heather Olver (Finalist)
  Irfan Fadhilah / Weni Anggraini (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2013
BWF Grand Prix 2013
Sportveranstaltung im London Borough of Hackney